Гамба (, ) — уезд городского округа Шигадзе, Тибетского автономного района, в Китае.

География 
В уезде преобладает Гималайский горный пейзаж. Средняя высота составляет 4 700 метров и более. Самая высокая точка 6 155 метров.

Климат 
Климат здесь умеренный, полузасушливый муссонный. Весна теплая, зима умеренная с сильными ветрами и снегом, летом климат мягкий, в осенние дни часто встречается сухой ветер, зима холодная и сухая. Среднегодовая температура составляет +1,5 ℃, в июле температура составляет +9,2 ℃, в январе −8 ℃. Теплое время года составляет 60 дней. Солнце в год светит 3 200 часов.

История 
Уезд был выделен в 1962 году из уезда Динггье, и вошёл в состав Специального района Гьянгдзе (江孜专区). В октябре 1964 года Специальный район Гьянгдзе был расформирован, и уезд Гамба был вновь присоединён к уезду Динггье, но в марте 1965 года был опять выделен в отдельный уезд - на этот раз уже в составе специального района Шигадзе (в 1970 году переименованного в Округ Шигадзе).

Административное деление 
Уезд делится на 1 посёлок и 4 волости:
 Посёлок Гамба (岗巴镇)
 Волость Лунгронг (隆中乡)
 Волость Курме (孔玛乡)
 Волость Чиг (直克乡)
 Волость Чанглунг (昌龙乡)

Ссылки 
 

Уезды Тибетского автономного района
Шигадзе